SPF steht für:

 Schwerpunktfach, Pflichtfach an Schweizer Gymnasien
 Sender Policy Framework, eine Technik, die das Fälschen von Mailserver-Domänen durch E-Mail-Absender erschweren soll
 Shortest Path First, ein Verfahren zur Berechnung des kürzesten Pfades zwischen einem Startknoten und einem beliebigen Knoten in einem kantengewichteten Graphen.
 Sonderpädagogischer Förderbedarf, vor allem in Österreich gebräuchlicher Begriff bzw. Abkürzung, siehe auch Sonderschule (Österreich).
 Sozialdemokratische Partei Flensburg
 Special Puzzle Format, ein Postscript-basiertes Format zur Speicherung von Rätseln
 Specific-Pathogen-Free ist ein Begriff aus der Versuchstierhaltung und Zellkulturtechnik
 Sunbelt Personal Firewall, eine Personal Firewall für Microsoft Windows
 Sun Protection Factor ist die englische Bezeichnung für Lichtschutzfaktor
 Superformance, eine südafrikanische Automobilmarke
 Superplastisches Verformen, ein technisches Verfahren zur Erzeugung dünnwandiger Volumenstrukturen
 Suprapubische Fistel, eine zu therapeutischen Zwecken angelegte Verbindung der Blase mit der Bauchdecke zur Urinableitung (ein Katheter)

SPF